Отаров — карачаево-балкарская и казахская фамилия. Известные носители:
 Отаров, Борис Сергеевич (1916—1991) — советский художник
 Отаров, Керим Сарамурзаевич (1912—1974) — балкарский поэт и переводчик.
 Отаров, Мустафир Сеидович (род. 1932) — советский общественный деятель, член Национального Совета Балкарского Народа.
 Отаров, Омар Магомедович (род. 1916) — балкарский певец, исполнитель народных песен.